Каверино — название населённых пунктов в России.

 Каверино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Каверино — село в Добринском районе Липецкой области, упразднено в 2001 г.
 Каверино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Каверино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Каверино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Каверино — село в Шацком районе Рязанской области.
 Каверино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Каверино — деревня в Ясногорском районе Тульской области, муниципальном образовании «Архангельское».
 Каверино — село в в Ясногорском районе Тульской области, Иваньковском сельском поселении.